Anglosaské příjmení Shelley [šeli] nosí více osobností:

 Burke Shelley (* 1950) – britský zpěvák a baskytarista
 Mary Shelleyová (1797–1851) – anglická romantická spisovatelka
 Percy Bysshe Shelley (1792–1822) – anglický romantický básník
 Rachel Shelley (* 1969) – britská herečka a modelka
 Steve Shelley (* 1963) – americký bubeník

Externí odkazy